Félix Sabal-Lecco (1920-2010), est une personnalité politique camerounaise.
 Félix Sabal-Lecco est un compositeur et batteur franco-camerounais, il est le fils de l'homme politique camerounais.